Округ Рассел () — распространенное название административно-территориальных единиц в англоязычных странах
 Австралия
 округ Рассел — предыдущее название 

Канада
 округ  — некогда существовавший округ в провинции Онтарио

 США
В Соединённых Штатах насчитывается 4 округа с названием Расселл:
 округ Расселл — штат Алабама
 округ Расселл — штат Виргиния
 округ Расселл — штат Канзас
 округ Расселл — штат Кентукки